Чурсін () — російське прізвище.

 Чурсін Костянтин Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чурсін Серафим Євгенович (1906–1985) — радянський воєначальник, адмірал, почесний громадянин Севастополя.
 Чурсін Юрій Анатолійович (1980) — російський актор театру і кіно.

Російські прізвища